Bangs Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bangs Island (Maine)
 Bangs Island (Mississippi)

Siehe auch:
 Banks Island